Schürr est un patronyme d'origine alsacienne.

Il est notamment porté par :

 Claude Schürr, peintre officiel de la Marine, peintre officiel de l'Air et de l'Espace.
 Gérald Schürr, critique d'art.
 Félix Schürr, missionnaire catholique.
 Christian Schurr Voight, nageur olympique mexicain.

Voir aussi 
 Commune de Dambach-la-ville